Аватенко има више значења:
 Аватенко (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аватенко (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику